Плашка — інструмент для нарізання різьби.
 Плашка — частина плашкового ловильного інструмента.
 Плашка — невеликий шматок чого-небудь з пласкою поверхнею.
 Плашка — діалектна назва шматка розколотої навпіл деревини, колоди.
 Плашка (англ. Lower third) — у відеомонтажі графічне накладання в зоні титрів.

Див. також 
 Плаха